До́ктор Алекса́ндров, настоящее имя Дени́с Вале́рьевич Алекса́ндров (род. 21 июля 1974, Кемерово) — российский музыкант и врач, получивший известность в начале 2000-х годов благодаря альбому Stop Narcotics.

Биография 
Денис Александров родился в городе Кемерово, детство провёл в сибирском городе Усть-Илимске, пробыл в Сибири 25 лет, меняя лишь места проживания. С десяти лет начал учиться в детской музыкальной школе по классу баяна, получил начальное музыкальное образование спустя шесть лет. После школы Александров поступает в Иркутский государственный медицинский университет, где и начинает сочинять собственные песни (например, песня «Анатом» была создана под впечатлением от работы на занятиях по анатомии). Денис заканчивает ИГМУ через шесть лет как «Врач общей практики» и становится врачом-рентгенологом (чем и объясняется слово «доктор» в сценическом псевдониме).

Осенью 2000 года Александров переезжает в Москву, мечтая создать собственную группу и имея при себе лишь чемодан и гитару. Он устраивается работать в Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Работая в приёмном отделении, Денис раздавал всем желающим демозаписи своих песен, и весной 2001 года один из пациентов (певец Оскар) принёс такую запись в издательство CD Land Group. Компания заинтересовалась необычной песней (которой была та самая «Stop Narcotics»). Получив одобрение от издателей, летом того же года Денис с группой своих единомышленников записывает альбом, который выходит в декабре. В результате такие песни, как «Stop Narcotics», «Призрак», «Анатом» завоёвывают радио-пространство России и стран СНГ. 21 июля 2001 года, в свой день рождения, Александров занимает первое место в «Чартовой дюжине» «Нашего радио». В августе 2001 года Доктор Александров по приглашению Михаила Козырева выступает на фестивале «Нашествие». В ноябре 2001 года получает народную премию «Золотой граммофон» от «Русского радио». В декабре 2001 года выходит дебютный альбом «Stop Narcotics».

После гастрольного периода Денис решает заняться устроением дома, семьи и медицинской карьеры, на что у него ушло 10 лет. В настоящее время Александров женат, имеет троих детей и занят в международной медицинской компании в сфере рентгеновского оборудования. В декабре 2011 года была завершена студийная запись нового альбома, который получил название «Вторая половина». Запись диска исполнитель совершил самостоятельно на средства, пожертвованные друзьями и коллегами. В течение лета 2012 года Денис с тем же составом музыкантов записал третий альбом «Третий слева». В августе 2013 года была завершена запись четвёртого диска, озаглавленного «Четвёртый ключ». Сразу после завершения четвёртого началась работа над пятым альбомом, который был записан с использованием только акустических инструментов (своеобразный unplugged). Данная запись была завершена в апреле 2014 года. В одной из песен на виолончели сыграл известный клавишник и виолончелист Пётр Акимов. Весной 2014 года была продолжена студийная работа над шестым диском (завершение планировалось осенью 2014 года).

Дискография

Синглы 
 Stop Narcotics (2001)

Альбомы 
 Stop Narcotics (2001)
 Вторая Половина (2011)
 Третий Слева (2012)
 Четвёртый Ключ (2013)
 Пятитравье (2014)
 Около Шести (2014)

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт Дениса Александрова
 Интервью в журнале «Главная Тема»
 Официальная страница Золотой Граммофон 2001

Рок-музыканты России
Лауреаты премии «Золотой граммофон»